Time Capsule (capsula del tempo in lingua inglese) può riferirsi a:

Informatica 
 Time Capsule – hardware Apple

Musica 
Time Capsule – album dei War & Peace del 1993
Time Capsule – album di Barrington Levy del 1996 
 Time Capsule – album compilation dei The B-52s del 1998
Time Capsule – bootleg di John Mayall del 2000
Time Capsule – album di Lita Ford del 2016